No Rules ("niente regole" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 No Rules – film del 2005 diretto da Gerry Anderson

Musica 
 No Rules – album dei Kik Tracee del 1991
 No Rules – traccia dell'album Maniacal Laughter dei Bouncing Souls del 1996
 No Rules – traccia dell'album Underground Army dei The Casualties del 1998
 No Rules – album dei GMS del 2002

Televisione 
 Niente regole (No Rules) – episodio della seconda stagione di Tutto in famiglia